Dieser Artikel behandelt die sowjetische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1964.

Qualifikation 
Die Sowjetunion erreichte die Vorrunde durch ein Freilos. Im Achtelfinale spielte die Mannschaft gegen Italien und gewann das Hinspiel mit 2:0. Das Rückspiel endete 1:1. Im Viertelfinale traf man auf Schweden. Das Hinspiel in Schweden endete 1:1 und das Rückspiel gewann man mit 3:1.

Sowjetisches Aufgebot

Spiele der sowjetischen Mannschaft

Halbfinale

Finale 

Sowjetunion
1964